Canada
 Orono – centro abitato della provincia dell'Ontario

 Stati Uniti d'America
 Orono – città della Contea di Penobscot, Maine
 Orono – città della Contea di Hennepin, Minnesota